064  – codice che designa l'Osservatorio di Kevola, a Paimio, in Finlandia